32-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне

 32-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1925 году
 32-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году